Crotonaldehyde sind ungesättigte Aldehyde mit vier Kohlenstoffatomen und einer Aldehydgruppe (–CHO). Sie haben die allgemeine Summenformel C4H6O und eine molare Masse von 70,09 g·mol−1. Es gibt zwei Stereoisomere, von denen dem trans-Crotonaldehyd die größte technische Bedeutung zukommt.

Weblinks

Einzelnachweise 

 Crotonaldehyde
Stoffgruppe